— спин-офф манга от автора Линк с иллюстрациями Савана. Манга издаётся в журнале Ultra Jump от издательства Shueisha с 2018 года. «Тотальный Гарем: Фантазия» издаётся в журнале Ultra Jump начиная с 19 апреля 2018 года. Она также публикуется в цифровом журнале Shōnen Jump + и приложении Young Jump! Seven Seas Entertainment лицензировали мангу для выпуска на английском языке под своим названием Ghost Ship для взрослых читателей. С 19 мая 2020 года спин-офф-сериал под названием «Тотальный Гарем: Академия фантазий» () с участием персонажей в современной школьной обстановке начался в Ultra Jump .

Сюжет 
Мир постигла крупная катастрофа. Однажды герой — Арк, будучи молодым наследником престола в своей крошечной стране, узнаёт, что в его теле можно пробудить могущественную силу — «Махт». Заключив контракт с Жрицей по имени Лати, юный наследник получает силу, которой позавидовал бы сам правитель! Арку ещё предстоит узнать, насколько велики его возможности.

Персонажи

Медиа

Манга 
Начала издаваться 19 апреля 2018 года, в журнале Ultra Jump и цифровых приложениях Shōnen Jump + и Young Jump! от издательства Shueisha. В США и Канаде, издательство Seven Seas Entertainment лицензировала мангу для выпуска на английском языке в журнале Ghost Ship для взрослых читателей. Помимо Фантазии, с 19 мая 2020 года, стартовал ещё один спин-офф под названием «World End Harem: Fantasia Academy» с участием персонажей в современной школьной обстановке, которая издаётся в Ultra Jump.

|}

Примечание

Ссылки